Румен Александров може да се отнася за:

 Румен Александров (щангист);
 Румен Александров (музикант);
 Румен Александров (футболист);
 Румен Александров (политик).